Малюшицький, Малюшицька — українське й білоруське прізвище. Носії часто походять від литовського й волинського шляхетного роду Малюшицьких.

Серед відомих носіїв прізвища:
 Малюшицький Володимир Федорович (1907 — після 1949) — український радянський діяч, директор Бобровицької МТС Бобровицького району Чернігівської області. Депутат Верховної Ради УРСР 2-го скликання.
 Малюшицький Микола Кирилович (1872 — 1929) — білоруський і український радянський агрохімік та рослинознавець, академік АН БРСР.
 Малюшицький Кирило Миколайович (1899—1966) — гірничий інженер, архімандрит Російської православної церкви закордоном, син Миколи Малюшицького
 Малюшицький Юрій Миколайович (1903—1987) — український вчений у галузі геофізики та гірничої інженерії, доктор технічних наук, син Миколи Малюшицького

Див. також 
 Суразький-Малюшицький Василь (середина 1550-х років — 1604 чи 1608) — український полемічний письменник, учитель Івана Вишенського

Примітки